Geunnam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geunnam-myeon, Uljin-gun, socken i Uljin-gun, Norra Gyeongsang, 
 Geunnam-myeon, Cheorwon-gun, socken i Cheorwon-gun, Gangwon,